Sari je lahko:

 Sari (oblačilo)
 Sari, Iran - naselje v provinci Mazandaran, Iran
 Sari-d'Orcino, naselje na otoku Korzika, Francija
 Sari-Solenzara, naselje na otoku Korzika, Francija